Фёдор Трофи́мов:
 Трофимов, Фёдор Алексеевич (1910—2003) — народный писатель Карелии, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Трофимов, Фёдор Егорович (1938—2009) — живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан.
 Трофимов, Фёдор Леонтьевич (1919—1993) — Герой Советского Союза.